Грешнево — название населённых пунктов в России:

 Грешнево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Грешнево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Грешнево — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Грешнево — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.